Дэвид Перри (, 4 апреля 1967, Лисберн, Северная Ирландия) — североирландский разработчик видеоигр и программист. Известен прежде всего как программист игр-платформеров для 16-битных домашних приставок в начале-середине 1990-х годов, таких как Disney’s Aladdin, Cool Spot, и Earthworm Jim. Cоздал компанию Shiny Entertainment, где проработал с 1993 по 2006 год. Перри создавал игры для таких компаний, как Дисней, 7 Up, McDonald’s, Orion Pictures, и Warner Bros. В 2008 году получил звание почетного доктора Университета Квинс в Белфасте за свой вклад в создание компьютерных игр. Является соучредителем облачного игрового сервиса Gaikai, позже приобретенного компанией Sony Computer Entertainment.

Биография 

Дэвид Перри родился в апреле 1967 года в городе Лисберн, Северная Ирландия. Вырос в городах Темплпатрик и Donegore в графстве Антрим. Учился в средней школе в Темплпатрике, затем в Методистском колледже в Белфасте.

Он начал писать книги по программированию компьютерных игр в 1982 году в возрасте 15 лет, создавая свои собственные игры для Sinclair ZX81. В своем интервью Би-би-си Перри рассказал, что его первой компьютерной игрой была гоночная игра, в которой «маленький черный шарик должен был избегать других черных шариков». Он написал ее и отправил в журнал, где ее напечатали. Он отправил в этот журнал еще несколько игр, и они прислали ему чек на £450 — небольшая проблема для подростка, который не имеет банковского счета. Он продолжал работать пока не был приглашен на работу, где получал всего 3500 £ / год, в качестве ученика опытного программиста, который научил его более продвинутым навыкам программирования.

В возрасте 17 лет он переехал в Лондон, где занимался разработкой игр с Mikro-Gen и Probe Software для таких издателей, как Elite Systems, Mirrorsoft и Virgin Games, работая над такими проектами, как конверсия игры Teenage Mutant Ninja Turtles с приставки Nintendo Entertainment System для ZX Spectrum и версия игры Терминатор для приставки Sega Genesis.

В 1991 году Дэвид Перри переехал в Соединенные Штаты Америки, чтобы работать на американское подразделение Virgin Games, известное как Virgin Games USA. В то время он руководил разработкой ряда отмеченных наградами игр для Genesis, таких как Global Gladiators, Cool Spot и Aladdin. Его работа в Virgin Games USA также послужила основой для развития других игр, таких как Sega СD-версия The Terminator, Genesis-версии RoboCop Versus The Terminator и Disney’s The Jungle Book. Эти игры разработаны уже после того, как Дэвид Перри покинул студию.

1 октября 1993 года Перри создал свою собственную компанию Shiny Entertainment в Лагуна-Бич, Калифорния. Компания была названа в честь песни «Shiny Happy People» группы R.E.M.. Первая игра компании, Earthworm Jim, стала хитом, продавшись в количестве миллионов копий на нескольких платформах, таких как Genesis, Super NES и ПК. Главный герой, «обычный земляной червяк», который натыкается на космический костюм, превращающий его в супергероя, стал очень популярным. И стал героем множества других сопутствующих товаров: фигурки, комиксы. Также про героя игры был снят мультсериал.

Издание Next Generation, включив Дэвида Перри в свой список «75 самых важных людей в индустрии игр 1995 года», утверждало, что своим успехом он обязан как своим умениям в деле связи с общественностью, так и таланту разработчика: «Перри, кажется, часто выигрывает и страдает от игровой прессы, которая, кажется, не может успокоится, создавая шумиху вокруг его и его игр. Оправдана ли эта шумиха? Ну, наверное, нет. Но не в этом дело, дело в том, что пресса и геймеры любят его. В чем по мнению Next Generation PR-секреты Перри? Всегда отвечайте на телефонные звонки, не давайте обещаний, которые Вы не сможете сдержать, и показывайте неподдельный интерес тому, с кем вы говорите. Звучит просто? Тогда почему настоящие пиарщики (не говоря уже о президентах и ведущих программистах) в индустрии не делают то же самое?»

В 2002 году Shiny Entertainment была приобретена компанией Atari за 47 миллионов долларов США, подписав с Перри долгосрочный контракт, оставив его на посту президента. Также в 2002 году Перри сотрудничал с Вачовски, работая над созданием игр по их серии фильмов Матрица.

В 2006 году он ушел из Shiny и создал GameConsultants.com, консалтинговую фирму.

В феврале 2008 года Перри переиздал свой веб-сайт Карта Игровой Индустрии, большую бесплатную игровую базу данных, в которой на карте мира отмечены тысячи игр и игровых компаний, что позволяет студентам и работникам отрасли искать, где создаются видеоигры и располагаются компании производящие видеоигры.

Перри входит в консультативный совет Конференции разработчиков игр, выступал на отраслевых площадках, таких как E3, CES, Hollywood and Games, Digital Hollywood, iHollywood, SIGGRAPH, Entertainment in the Interactive Age, What Teens Want, The Banff Summit, а также в крупных университетах, таких как Университет Южной Калифорнии, и Массачусетский технологический институт. В 2006 году он стал одним из организаторов ежегодной премии Game Developers Choice Awards с Томми Талларико.

В ноябре 2008 года, Перри стал соучредителем Gaikai в Нидерландах, компании, которая выпустила технологию потоковой игры в конце 2009 года. В июле 2012 года Gaikai была продана Sony Computer Entertainment за 380 миллионов долларов США.

Избранные работы

Книги 
 49 explosive games for the ZX Spectrum. By Tim Hartnell with David Perry. London : Interface, 1983.
 David Perry on Game Design. Delmar, 2009.

Примечания 

 
 
 Smart computing, «The Emerald Isle’s ‘Shiny,’ Happy Game Developer», October 2000
 Gamedev.net Interview
 Eurogamer.net Interview
 Disposable Media Interview, part 1
 Disposable Media Interview, part 2

Ссылки 
 

Персоналии:Ньюпорт-Бич
Разработчики компьютерных игр
Программисты Великобритании